Tweede klasse 2015-16 (voetbal België)
 Tweede klasse 2015-16 (vrouwenvoetbal België)